

Caratteristiche tecniche
È un terzino destro.

Carriera

Club
Cresciuto nelle giovanili del , ha esordito il 14 agosto 2011 in occasione del match perso 1-0 contro il .

Nazionale

Nazionali giovanili
Con la Nazionale Under-20 di calcio dell'Uruguay ha disputato il Campionato sudamericano di calcio Under-20 2011.

Collegamenti esterni